Grand Prix Cycliste de Montréal 2016 var den 7. udgave af endagsløbet Grand Prix Cycliste de Montréal og blev afholdt den 11. september. Det var det 25. arrangement på UCI World Tour 2016. Løbet blev vundet af Greg Van Avermaet fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Michael Valgren kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Lars Bak kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside  
 

UCI World Tour 2016
Grand Prix Cycliste de Montréal